Алекса́ндр Пе́трович () (1929—1994) — югославский, сербский кинорежиссёр и сценарист, профессор факультета драматического искусства в Белграде, писатель и теоретик кино. Наряду с Живоином Павловичем и Душаном Макавеевым в 1960-е годы Петрович являлся одним из пионеров художественного направления Югославская чёрная волна.

Биография 
Александр «Саша» Петрович родился в Париже в 1929 году. После завершения среднего образования начал профессиональное обучение на факультете кино Пражской Академии искусств. В 1955 году окончил также Белградский университет истории искусств. В том же году начал снимать документальное кино.

Два первых его полнометражных фильма начала 1960-х годов остались незамеченными критиками. Однако сразу две более поздние его работы «Три» (в прокате СССР — «Папоротник и огонь», 1965 год) и «Скупщики перьев» (1967 год) были номинированы на премию Оскар , получили ещё несколько кинематографических наград, включая приз Международной федерации кинопрессы и Гран-при жюри Каннского кинофестиваля за вторую картину. За создание этих лент Петрович был признан одним из родоначальников нового национального кино, которое позже получило название Югославская чёрная волна.

Исполненная глубокого пессимизма картина Петровича «Скоро будет конец света» была оценена коммунистическими властями Югославии как проявление ревизионизма. В 1973 году Петрович за свои политические убеждения был уволен из Белградской киноакадемии и практически прекратил творческую работу. В 1989 году он стал членом оппозиционной Демократической партии Сербии.

Александр Петрович скончался в Париже в 1994 году. В 1995 Фестиваль авторского кино в Белграде учредил премию имени Александра Петровича.

Награды 

Два его фильма номинировались на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, в 1966 году (фильм «Три») и в 1967 году («Скупщики перьев»). Фильм «Скупщик перьев» удостоен специальной премии жюри на Каннском фестивале.

Фильмография 
 1955 : Uz druga je drug
 1956 : Let nad mocvarom
 1957 : Petar Dobrovic
 1958 : Putevi
 1958 : Jedini izlaz
 1960 : Rat — ratu
 1961 : Двое (Dvoje)
 1963 : Dani
 1964 : Zapisnik
 1965 : Три (в советском прокате «Папоротник и огонь») (Tri)
 1965 : Sabori
 1967 : Скупщики перьев (Skupljaci perja)
 1968 : Скоро будет конец света (Bice skoro propast sveta)
 1972 : Мастер и Маргарита (Il Maestro e Margherita)
 1977 : Групповой портрет с дамой (Gruppenbild mit Dame)
 1989 : Seobe — Migrations

Примечания

Ссылки 
 Official Website 
 

Кинорежиссёры по алфавиту
Кинорежиссёры Сербии
Кинорежиссёры Югославии
Режиссёры Сербии